Wierny ogrodnik – tytuł oryginalny „The Constant Gardener”:
 Wierny ogrodnik – książka Johna Le Carre i oparty na niej
 Wierny ogrodnik – film Fernando Meirellesa